Svárov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Svárov (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Svárov (ort i Tjeckien, Zlín), Okres Uherské Hradiště, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar